Nationalstraße 8 steht für:
 Rruga shtetërore SH8
 Nationalstraße 8 (Japan)
 Nationalstraße 8 (Kambodscha)
 Magistralni put M8 (Montenegro)

Siehe auch:
 Ethniki Odos 8a
 ehemalige Route nationale 8 (Frankreich)
 Route nationale 8 (Madagaskar)
 National Route 8 (Südafrika)